Adam Woronowicz – polski aktor
 Bohdan Woronowicz – polski  psychiatra i seksuolog
 Iwan Woronowicz – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa
 Stanisław Woronowicz – polski matematyk i fizyk
 Woronowicz – polski herb szlachecki